Con il nome di Chiesa di San Colombano si indicano diversi edifici religiosi parrocchiali ed anche luoghi di culto minori dedicati a San Colombano

Italia

Emilia-Romagna 
 Abbazia di San Colombano di Bobbio (PC).
 Eremo di San Michele (Coli) di Coli (PC) (con la chiesa di San Colombano)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Ottone Soprano di Ottone (PC)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Lusurasco di Alseno (PC)
 Chiesa di San Colombano di Casale (oggi scomparsa) della Pieve di Momeliano di Gazzola (PC)
 Chiesa di San Colombano di Monterosso (oggi scomparsa) della Pieve di Stadera di Nibbiano (Alta Val Tidone) (PC)
 Chiesa di San Maurizio e San Colombano di Pianello Val Tidone (PC)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Muradello di Pontenure (PC)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano di Vernasca (PC)
 Pieve di San Colombano (antica chiesa romanica del XII sec. di cui, dopo la demolizione della basilica, rimangono il campanile e la parte absidale nella parte alta del paese) di Vernasca (PC)
 Chiesa di San Colombano a Vesimo di Zerba (PC)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Vicobarone di Ziano Piacentino (PC)
 Abbazia di San Giovanni Evangelista (costruita nel X secolo sopra l'Oratorio di San Colombano preesistente) di Parma
 Chiesa di San Colombano de Turrem di Turris o Torresana (oggi scomparsa) antico nome di Borgo Val di Taro (PR)
 Chiesa di San Colombano (non più esistente) della rocca di Gusaliggio di Valmozzola (PR)
 Chiesa di San Colombano (museo privato) di Bologna
 Chiesa di San Colombano di Fanano (MO)
 Chiesa e Castello di San Colombano a Piumazzo di Castelfranco Emilia (MO)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Fogliano di Reggio nell'Emilia
 Antica chiesa di San Colombano (interdetta al culto nel 1633, rimane un piccolo oratorio) nei pressi della ferrovia in via Campana a Fogliano di Reggio nell'Emilia

Marche
 Santuario della Madonna di Loreto (con la Cappella svizzera con affrescato anche San Colombano con i santi evangelizzatori della Svizzera) a Loreto (AN)

Liguria 
 Chiesa di San Colombano, a Genova (quartiere di Portoria), demolita nel XX secolo
 Chiesa di San Colombano (di cui rimangono i resti) a Novano di Casarza Ligure (GE)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano di Costa di Cogorno (GE)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Moranego di Davagna (GE)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Vignale di San Colombano Certenoli (GE)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Gavenola di Borghetto d'Arroscia (IM)
 Oratorio di San Colombano a Lavina di Rezzo (IM)
 Concattedrale dei Santi Pietro, Lorenzo e Colombano a Brugnato (SP)
Chiesa-santuario di Santa Maria Assunta e San Colombano a Piazza di Deiva Marina (SP)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Cornice di Sesta Godano (SP)
 Chiesa di San Colombano (ex parrocchiale) a Lodisio di Piana Crixia (SV)

Lombardia 
 Chiesa parrocchiale e prepositurale di San Colombano a Valtesse di Bergamo
 Chiesa parrocchiale di San Colombano di Parzanica (BG)
 Chiesa di San Colombano (ora scomparsa) a Cascina Usì di Parzanica (BG)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a San Colombano di Collio (BS)
 Monastero di San Colombano di Como
 Chiesa parrocchiale dei Santi Gottardo e Colombano ad Arlate di Calco (LC)
 Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro, Paolo e Colombano di Fombio (LO)
 Antica chiesa di San Colombano (oggi scomparsa) fra S.Fiorano e Retegno di Fombio (LO)
 Duomo di Lodi, Cappella dei Santi Colombano e Gallo (ora di S. Giuseppe) a Lodi
 Chiesa di San Colombano (ex xenodochio ora scomparso) a Abbadia Cerreto (LO)
 Chiesa di San Clemente (un tempo dedicata a San Colombano) a Bertonico (LO)
 Chiesa di San Colombano e xenodochio (ora scomparsi) a Senedogo in Casale Lupani di Castiglione d'Adda (LO)
 Antica chiesa di San Giorgio (parrocchiale fino al 1923, con un affresco dedicato a San Colombano oggi scorparso) a Montanaso Lombardo (LO)
 Chiesa di Santa Maria del Carmine (detta Santa Colomba o Columba) di Canegrate (MI)
 Monastero di San Colombano (ora scomparso) a Paullo (MI)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a San Colombano al Lambro (MI)
 Chiesa di San Colombano a Vaprio d'Adda (MI)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Riva Suzzara di Suzzara (MN)
 Chiesa di San Colombano maggiore con xenodochio (ora edifici privati in vicolo S. Colombano) di Pavia
 Chiesa di San Colombano minore (San Colombano de Cellanova) (non più esistente, era all'incrocio di via XX Settembre/via Roma, dove ora sorge la Chiesa di Santa Maria del Carmine) a Pavia
 Oratorio di San Colombano a Cascina San Colombanino di Giussago (PV)
 Chiesa parrocchiale dei Santi Colombano e Marziano a Corbesassi di Brallo di Pregola (PV)
 Chiesa di Santa Maria Assunta e monumento a San Colombano a Canevino di Colli Verdi (PV)
 Cappelletta e reliquie di San Colombano nella Chiesa parrocchiale di San Pietro Martire di Casteggio (PV)
 Chiesa di San Colombano (oggi scomparsa) a Cella di San Colombano di Redavalle (PV)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano di Santa Giuletta (PV)
 Oratorio di San Colombano di Santa Giuletta (PV)
 Chiesa di San Colombano a Fego di Santa Margherita di Staffora (PV)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Torremenapace di Voghera (PV)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Monteforte di Varzi (PV)
 Chiesa di San Giacomo (costruita sopra la medievale chiesa dei Santi Giacomo e Colombano) a Ravoledo di Grosio (SO)
 Chiesa parrocchiale dei Santi Lorenzo e Colombano a Oga di Valdisotto (SO)
 Chiesa di San Colombano a Dosso le Pone (2.484 m.) fra Oga e Livigno nel comune di Valdisotto (SO)
 Chiesa di San Colombano (non più esistente) di antichissima costruzione in località Tadé, anticamente denominata Rossén, sul pianoro sopra Oga di Valdisotto (SO)
 Chiesa dei Santi Marco, Colombano e Gregorio a Mantello (SO)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Campo Mezzola di Novate Mezzola (SO)
 Oratorio di San Colombano (antica parrocchiale) a Campo Mezzola di Novate Mezzola (SO)
 Chiesa di San Colombano (antica chiesa parrocchiale oggi restaurata come centro culturale comunale) di Postalesio (SO)
 Chiesa di San Colombano a Spinedi di Postalesio (SO)
 Chiesa di San Colombano presso il cimitero di Traona (SO)
 Chiesa di San Carlo (già chiesa di San Colombano ed ex monastero soppresso dal cardinal san Carlo Borromeo) a Cardana Superiore di Besozzo (VA)

Piemonte 
 Chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine e San Colombano di Belforte Monferrato (AL)
 Chiesa o Pieve di San Colombano presso il cimitero di Belforte Monferrato (AL)
 Cappella di San Colombano a San Colombano di Borghetto di Borbera (AL)
 Oratorio o Pieve di San Colombano presso il cimitero di Ciglione di Ponzone (AL)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Variana di Grondona (AL)
 Torre dell'antica Chiesa di San Colombano (rimane solo la torre) fra Chiapparolo e Variana di Grondona (AL)
 Chiesa di San Colombano (o Priorato di San Colomba dedicato a San Colombano nel 1300, di cui ne rimangono i resti) a S. Biagio di Centallo (CN)
 Chiesa di San Colombano a Casale Soprano di Dogliani (CN)
 Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Colombano di Pagno (CN)
 Antica parrocchiale dei Santi Pietro e Colombano di Pagno (CN)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano di Pezzolo Valle Uzzone (CN)
 Chiesa o Santuario di San Colombano a Borgata Soprana di Monasterolo Casotto (CN)
 Chiesa o Santuario di S. Maria del Rosario (un tempo chiesa di San Colombano) di Monchiero (CN)
 Antica chiesa parrocchiale di San Colombano (sconsacrata) di Monchiero (CN)
 Chiesa dei Santi Colombano e Magno a Bongiovanni di Villanova Mondovì (CN)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano di Biandrate (NO)
 Chiesa di San Colombano e della Beata Vergine Annunziata a San Colombano di Briga Novarese (NO)
 Chiesa di San Colombano a San Colombano di Exilles (TO)
 Chiesa parrocchiale dei Santi Colombano e Grato a San Colombano Belmonte (TO)
 Cappella di San Colombano (scomparsa) a cascina San Pietro di Palestro di Caresana (VC)

Toscana 
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Bargino di San Casciano in Val di Pesa (FI)
 Chiesa di San Colombano in Collina in Loc. Collina Bibbione – Fraz. Montefiridolfi di San Casciano in Val di Pesa (FI)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Settimo di Scandicci (FI)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Canneto di Fivizzano (MS)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Posara di Fivizzano (MS)
 Chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni e Colombano di Pontremoli (MS)
 Chiesa di San Colombano di Apulia (o Pulia) con ospizio per i pellegrini (oggi scomparsa) nei pressi del Baluardo di San Colombano delle mura di Lucca
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a San Colombano di Capannori (LU)
 Chiesa di San Colombano (Chiesina di Rimortoli, assieme all'ex ospitale di San Concordio, antico luogo di culto fino alla costruzione della nuova parrocchiale di San Colombano) a San Colombano di Capannori (LU)
 Chiesa di San Colombano di Segromigno (ex parrocchiale) a San Colombano alto di Capannori (LU)
 Ex Chiesa di San Colombano a Sant'Andrea di Compito di Capannori (LU)
 Chiesa parrocchiale dei Santi Clemente e Colombano a Terrinca di Stazzema (LU)
 Monastero di San Colombano che divenne il Castello di Donoratico con la presenza della Chiesa di San Colombano (distrutta) a Donoratico di Castagneto Carducci (LI)
 Chiesa del SS. Crocifisso con il Crocifisso del Monastero di San Colombano (citato sopra) a Castagneto Carducci (LI)
 Oratorio di San Colombano (privato) a San Gervasio di Palaia (PI) (antica corte della Valdera, a Peccioli la festa di San Colombano)
 Chiesa dei Santi Matteo e Colombano a Pietrabuona di Pescia (PT)

Trentino-Alto Adige 
 Eremo di San Colombano a San Colombano di Trambileno (TN)
 Chiesa di San Colombano a Montevila di Perca (BZ)

Veneto 
 Chiesa di San Colombano al Monte (resti dell'antico monastero del priorato di S. Colombano di Bardolino) in località Sém di Bardolino (VR)
 Antica cappella di San Colombano al Borgo (dismessa a fine XVIII sec. venne demolita alla fine del XIX sec.) di Bardolino (VR)
 Chiesa di San Colombano e Santa Maria Assunta a San Colombano di Illasi (VR)
 Chiesa parrocchiale dei Santi Giuseppe e Colombano a Pero di Breda di Piave (TV)

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Colombano (oggi di Santa Brigida d'Irlanda) a San Colombano di Muggia (TS), frazione passata poi a Capodistria (SLO)

Lazio 
 Monastero di San Colombano (distrutto) di Ischia di Castro (VT)
 Romitorio di San Colombano in Poggio Conte di Ischia di Castro (VT)
 Cappella di San Colombano nelle Grotte Vaticane della Basilica di San Pietro in Vaticano a Roma (RM)

Austria 
 Chiesa parrocchiale di San Colombano di Bregenz
 Chiesa parrocchiale di San Gallo di Bregenz, fino al 1079 l'antica Chiesa romana di Santa Aurelia ripristinata nel 610 da San Colombano e San Gallo al culto di santa Aurelia di Strasburgo, compagna di viaggio di sant'Orsola.

Francia 
 Abbazia di Luxeuil (seconda fondazione di San Colombano e chiesa matrice dell'ordine) di Luxeuil-les-Bains
 Monastero di Annegray di La Voivre (prima fondazione di San Colombano vicino a Luxeuil, ne rimangono i resti della chiesa dedicata a San Martino di Tours)
 Monastero di Fontaine a Fontaine-lès-Luxeuil (terza fondazione di San Colombano vicino a Luxeuil, dedicata a San Pancrazio)
 Grotta e Cappella di San Colombano a St Colomban di Sainte-Marie-en-Chanois, luogo vicino a Luxeuil dove San Colombano si ritirava in preghiera quaresimale.
 Chiesa parrocchiale di San Colombano di Bains-les-Bains
 Abbazia di San Pietro di Baume-les-Messieurs (fondata da San Colombano)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano di Bisel
 Chiesa parrocchiale di San Colombano di Brélidy
 Chiesa di San Colombano a St Colomban di Carnac
 Eremo di San Colombano di La Chapelle-Faucher sulla rotta per Agonac
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a St Colomban di Lantosque
 Monastero di San Colombano (ora scomparso) di Locmaria di Quimper
 Chiesa parrocchiale di San Salvatore e San Colombano di Locminé
 Cappella di San Colombano nei pressi di Crètudel di Loyat
 Chiesa dei Santi Giacomo e Colombano di Malansac
 Priorato di San Colombano della Mare (oggi villa Mare-Ferron) di Miniac-Morvan
 Chiesa parrocchiale di San Colombano di Plougoulm
 Chiesa di San Colombano di Plounévez-Quintin
 Chiesa di San Colombano di Pluvigner
 Prioria di San Colombano (nell'alto-medioevo e poi prioria di San Clemente) di Quiberon
 Abbazia di San Colombano (ora in rovina) di Quimperlé
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Kernevel di Rosporden
 Chiesa di San Colombano di Saint-Colomban (Loira Atlantica)
 Chiesa di San Colombano di Saint-Colomban-des-Villards
 Chiesa di San Colombano di Saint-Colomb-de-Lauzun
 Chiesa parrocchiale di San Colombano di Saint-Coulomb
 Chiesa di San Colombano di Saint-Nolff
 Cappella di San Colombier (o San Colombano) di Sarzeau
 Chiesa protestante di Saint-Pierre-le-Jeune (sorta sulla primitiva chiesa di San Colombano) di Strasburgo
 Chiesa parrocchiale di San Colombano di Tréveneuc

Germania 
 Chiesa di San Colombano di Friedrichshafen
 Chiesa di San Colombano di Ochsenhausen
 Chiesa di San Colombano a Bavendorf di Ravensburg
 Chiesa di San Colombano di Salem
 Chiesa di San Colombano di Schwenningen
 Chiesa di San Colombano di Weingarten
 Chiesa di San Colombano a Unterboïhingen di Wendlingen am Neckar
 Cappella di San Colombano di Augusta
 Cappella di San Colombano di Goslar
 Chiesa di San Colombano di Karlsruhe
 Cappella dei Santi Magno, Gallo e Colombano (dei tre "santi di Algovia") presso Winterberg a Leutkirch in Algovia

Inghilterra 
 Chiesa di San Colombano maggiore e minore a St Columb di Newquay (Cornovaglia)

Irlanda
 Chiesa parrocchiale di San Colombano e San Gallo a Milltown di Dublino (Dublin 6) 
 Chiesa parrocchiale di San Colombano di Loughlinstown (Contea di Dún Laoghaire-Rathdown) (Dublino)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano di Ballivor (Contea del Meath)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano a Ballyholme di Bangor (Irlanda del Nord)
 Chiesa di San Colombano di Rosses Point (Contea di Sligo)
 Cappella di San Colombano della cittadella universitaria di NUI Galway di Galway
 Cappella di San Colombano del St Columbanus' College di Bangor (Irlanda del Nord)
 Cappella di San Colombano della Columbanus house di Navan

Svizzera 
Abbazia di San Gallo con la Cripta di San Colombano (fondata da San Gallo discepolo di San Colombano)
 Chiesa di San Colombano (ora scomparsa) a Blenio (Canton Ticino)
 Chiesa di San Colombano a Scona di Olivone nel comune di Blenio (Canton Ticino)
 Chiesa di San Colombano di Andermatt (Cantone Uri)
 Chiesa parrocchiale dei Santi Colombano e Costanzo di Rorschach (Cantone San Gallo) 
 Cappella di San Colombano (oggi scomparsa) del Castello di Schiedberg di Sagogn
 Chiesa riformata di Faulensee (già di San Colombano) a Faulensee di Spiez (Cantone di Berna)
 Chiesa parrocchiale di San Colombano di Wangen (Cantone di Svitto) (feudo monastico assieme a Tuggen dell'abbazia di Bobbio dal 6 agosto 848 al 872 poi passato all'abbazia di San Gallo)
 Cappella di San Colombano di Wangen
 Cappella di San Colombano e San Gallo (oggi San Gallo) di Arbon (Cantone di Turgovia)

Canada 
 Chiesa di San Colombano di Cornwall (Ontario)
 Chiesa di San Colombano di St Columban (West Perth, Ontario) – Contea di Perth
 Chiesa di San Colombano di St Columban (Huron East, Ontario) – Contea di Perth
 Chiesa di San Colombano di Saint Colomban (Laurentides) (Quebec)
 Chiesa di San Colombano di Gatineau (Quebec)
 Chiesa di San Colombano di Sherbrooke (Quebec)

Stati Uniti 
 Chiesa di San Colombano di Garden Grove (California)
 Chiesa di San Colombano di Los Angeles (California)
 Chiesa di San Colombano di Chicago (Illinois)
 Chiesa di San Colombano di Blooming Prairie (Contea di Steele) – (Minnesota)
 Chiesa di San Colombano di Chatfield (Minnesota)
 Chiesa di San Colombano di Littlefork (Minnesota)
 Chiesa di San Colombano di Preston (Contea di Fillmore) – (Minnesota)
 Chiesa di San Colombano di Birmingham (Missouri)
 Chiesa di San Colombano di Chillicothe (Missouri)
 Chiesa di San Colombano di Cortlandt Manor (Contea di Westchester) – (Stato di New York)
 Chiesa di San Colombano al St Columban Center di Derby (Contea di Erie) vicino a Buffalo (Stato di New York)
 Chiesa di San Colombano di Loveland (Ohio)
 Chiesa di San Colombano a Yelm di Stato di Washington

Asia 
- Filippine:
 Chiesa di San Colombano di Ozamiz (Mindanao Settentrionale)
 Chiesa di San Colombano di Olongapo con il vicino al Columban College (Luzon Centrale)
- Giappone:
 Chiesa di San Colombano di Chiba (Grande Area di Tokyo)
 Chiesa di San Colombano di Kumamoto (Kyūshū)
- Isole Figi:
 Chiesa di San Colombano a Votua Village (Provincia di Ba)
- Birmania:
 Chiesa di San Colombano di Myitkyina (Stato Kachin)

Australia 
Chiesa di San Colombano di Cudal (New Souh Wales) – Contea di Cabonne (Nuovo Galles del Sud)
Chiesa parrocchiale di San Colombano di Mayfield (New Souh Wales) – Newcastle (Nuovo Galles del Sud)

Note

Bibliografia 
Anselmo M. Tommasini, I Santi irlandesi in Italia, Società editrice Vita e Pensiero - Tipografia Pontificia ed Arcivescovile S. Giuseppe, Milano 1932
 A. Maestri, Il culto di San Colombano in Italia, in "Archivio storico di Lodi", 1939 e segg.
 San Colombano e la sua opera in Italia, atti del convegno storico colombaniano (Bobbio, 1-2 settembre 1951) a cura della Deputazione di storia patria per le Prov. Parmensi – Sezione di Piacenza, Bobbio 1953.
 Renata Zanussi, San Colombano d'Irlanda Abate d'Europa, 2000 p. 160. ISBN 88-86754-38-8
 San Colombano e l'Europa: religione, cultura, natura, atti del Convegno tenuto a Pavia nel 1999 a cura di Luciano Valle e Paolo Pulina, Como 2001. ISBN 8871641116
 Paolo Gulisano, Colombano: un santo per l'Europa, Milano 2007. ISBN 9788851404727
 San Colombano abate d'Europa, a cura di Paolo Gulisano, Adolfo Morganti, Mauro Steffenini; fotografie di Manuela Ravanello, Luisa Vassallo, Castel Bolognese 2007. ISBN 9788852601521